Regierung Simonet steht für folgende Regierungen der belgischen Region Brüssel-Hauptsadt:

 Regierung Simonet I
 Regierung Simonet II